Der Kanton Pont-Saint-Esprit ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nîmes, im Département Gard und in der Region Okzitanien. Er hat den Hauptort Pont-Saint-Esprit, besteht seit 1801 und wurde 2015 im Zuge einer landesweiten Reform von 16 auf 24 Kommunen erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Pont-Saint-Esprit die 16 Gemeinden Aiguèze, Carsan, Cornillon, Goudargues, Issirac, Laval-Saint-Roman, Le Garn, Montclus, Pont-Saint-Esprit, Saint-Alexandre, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Paulet-de-Caisson und Salazac. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 242,22 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3020.

Pontsaintesprit